Egnatia ist der Name

 einer römischen Stadt in Apulien, siehe Gnathia (Stadt)
 einer griechischen Stadt in der Präfektur Thessaloniki, siehe Egnatia (Thessaloniki)
 einer griechischen Stadt in der Präfektur Ioannina, siehe Egnatia (Ioannina)
 einer römischen Straße, siehe Via Egnatia
 einer griechischen Autobahn, siehe Autobahn 2 (Griechenland)
 eines Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Egnatia